Gunnar Jacobsson kan syfta på bland andra:

* Gunnar Jacobsson (1873–1957), svensk industriman
 Gunnar Jacobsson (1918–2001), svensk språkvetare

Se även 
 Gunnar Jacobson (1899–1972), arkitekt